NFL sezona 2000. je 81. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 3. rujna 2000. Super Bowl XXXV je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 28. siječnja 2001. u Tampi u Floridi na Raymond James Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Baltimore Ravensi i pobjednici NFC konferencije New York Giantsi. Pobijedili su Ravensi rezultatom 34:7 i tako osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2000.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Peyton Manning, Indianapolis Colts - 4413
Najviše jarda probijanja: Edgerrin James, Indianapolis Colts - 1709
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Torry Holt, St. Louis Rams - 1635

U obrani 

Najviše obaranja quarterbacka (sackova):  La'Roi Glover, New Orleans Saints - 17
Najviše presječenih lopti: Darren Sharper, Green Bay Packers - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: St. Louis Rams - 540 (33,8 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: St. Louis Rams - 442,2 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Oakland Raiders - 154,4 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: St. Louis Rams - 327,0 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Baltimore Ravens - 165 (10,3 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Tennessee Titans - 238,3 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Baltimore Ravens - 60,6 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Tennessee Titans - 151,4 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 2000. u NFL-u
NFL.com, sezona 2000.

Izvori 

2000